Кубок Карьяла () — ежегодный турнир по хоккею с шайбой,  который проводится в Финляндии. Название турнира связано с титульным спонсором — пивной компанией Hartwall, выпускающей пиво Karjala. Начиная с сезона 1996/97 кубок проводится в рамках Еврохоккейтура, в котором участвуют сборные Чехии, Финляндии, России и Швеции.

Предшественником турнира является проведённый в 1992 году кубок Сауна.

Названия турнира 
 1992 — Кубок Сауна
 1995 — Рождественский кубок Карьяла
 с 1996 — Кубок Карьяла

Место проведения 
С 1997 года турнир, за исключением вынесенных игр, проходит на Хартвалл Арене в Хельсинки. Однако в 2012 году, ввиду того что в 2012 и 2013 гг. в Хельсинки проводились игры чемпионата мира, игры Кубка Карьяла прошли в Турку.

Победители

Кубок Сауна

Рождественский кубок Карьяла

Кубок Карьяла

Медальный зачёт

Все турниры

Турниры в качестве этапа Еврохоккейтура (с 1996)

Примечания